Kremser SC, een Oostenrijks voetbalclub
 Eduard Kremser (1838-1914), een Oostenrijks componist